Medalistki mistrzostw świata w narciarstwie alpejskim – zestawienie zawodniczek, które przynajmniej raz zdobyły medal mistrzostw świata w narciarstwie alpejskim w zawodach kobiet.

Pierwsza edycja mistrzostw świata w narciarstwie alpejskim odbyła się w 1931 roku w szwajcarskim Mürren. Wówczas przyznano medale mistrzostw świata w zjeździe i slalomie. Rok później w Cortina d’Ampezzo rozegrano również rywalizację w kombinacji alpejskiej. W latach 1948–1980 medalistki igrzysk olimpijskich w narciarstwie alpejskim automatycznie zostawały medalistkami mistrzostw świata. Podczas igrzysk olimpijskich w latach 1956–1980 kombinacja nie była konkurencją olimpijską. Na podstawie wyników w slalomie i zjeździe tworzona była jednak klasyfikacja, według której przyznawano medale mistrzostw świata w kombinacji. Od 1950 roku w ramach mistrzostw świata odbywają się zawody w slalomie gigancie, a od 1987 roku w supergigancie. W 2005 roku zaczęto rozgrywać również zawody drużynowe, w których udział biorą zespoły mieszane, złożone z kobiet i mężczyzn. W pierwszych dwóch edycjach zawody te przeprowadzono w formule: 4 przejazdy w supergigancie + 4 przejazdy w slalomie. Od kolejnej edycji, przeprowadzonej w 2011 roku drużynowo rozgrywana jest rywalizacja w slalomie równoległym. W 2009 roku kombinację zastąpiono superkombinacją. W 2021 roku do programu włączono zawody w gigancie równoległym.

W 1941 roku w Cortina d’Ampezzo rozegrane zostały narciarskie mistrzostwa świata (równocześnie w konkurencjach alpejskich i klasycznych). W 1946 roku Międzynarodowa Federacja Narciarska uznała jednak, że liczba uczestników była zbyt mała. Wyniki mistrzostw mają zatem charakter nieoficjalny i nie są zaliczane do klasyfikacji medalowej.

W latach 1931–2021 rozegrano łącznie 198 konkurencji mistrzostw świata w narciarstwie alpejskim kobiet (w tym mieszane zawody drużynowe). Najczęściej w konkurencjach kobiet na podium stawały reprezentantki Austrii, w dorobku których jest 141 medali – 45 złotych, 49 srebrnych i 47 brązowych. Drugie miejsce w klasyfikacji wszech czasów zajmuje Szwajcaria (94 medale – 36 złotych, 34 srebrne i 24 brązowe), a trzecie Niemcy (79 medali – 26 złotych, 24 srebrne i 29 brązowych).

Najbardziej utytułowaną alpejką podczas mistrzostw świata jest Christl Cranz, która w latach 1934–1939 wywalczyła 15 medali – 12 złotych i 3 srebrne. Drugie miejsce w klasyfikacji indywidualnej zajmuje Marielle Goitschel (11 medali – 7 złotych i 4 srebrne), a trzecie Anja Pärson (13 medali – 7 złotych, 2 srebrne i 4 brązowe).

Medalistki chronologicznie

Zjazd 
Zjazd kobiet jest rozgrywany od pierwszej edycji mistrzostw świata w narciarstwie alpejskim. Najbardziej utytułowaną zawodniczką w tej konkurencji jest Niemka Christl Cranz z trzema złotymi i dwoma srebrnymi medalami. 

W tabeli przedstawiono medalistki mistrzostw świata w zjeździe w latach 1931–2021. W nieoficjalnej edycji mistrzostw w 1941 roku na podium stanęły trzy Niemki: Christl Cranz, Käthe Grasegger i Anneliese Schuh-Proxauf.

Slalom 
Rywalizacja kobiet w slalomie jest częścią mistrzostw świata w narciarstwie alpejskim od ich pierwszej edycji. Najbardziej utytułowaną zawodniczką w tej konkurencji jest Niemka Christl Cranz z czterema złotymi i jednym srebrnym medalem. Cztery złote medale ma w dorobku również Amerykanka Mikaela Shiffrin. 

Poniżej przedstawiono medalistki mistrzostw świata w slalomie w latach 1931–2021. W nieoficjalnej edycji mistrzostw w 1941 roku pierwsze trzy miejsca zajęły: Włoszka Celina Seghi oraz Niemki Christl Cranz i Anneliese Schuh-Proxauf.

Kombinacja 
Kombinacja alpejska kobiet jest częścią mistrzostw świata od 1932 roku. W latach 1932–1978 klasyfikację sporządzano na podstawie wyników osiągniętych w zjeździe i slalomie, nie prowadzono zatem osobnej konkurencji. Dotyczyło to również zawodów rozgrywanych w ramach igrzysk olimpijskich – medale mistrzostw świata w kombinacji, niebędącej wówczas konkurencją olimpijską, przyznawano na podstawie wyników zawodów olimpijskich w zjeździe i slalomie. Od 1982 roku kombinacja jest osobną konkurencją rozgrywaną w ramach mistrzostw świata, a od 2009 roku rywalizacja odbywa się w superkombinacji. Najbardziej utytułowaną zawodniczką w kombinacji alpejskiej jest Niemka Christl Cranz, w dorobku której jest pięć złotych medali. 

W zestawieniu ujęto medalistki mistrzostw świata w kombinacji alpejskiej w latach 1932–2021. W nieoficjalnej edycji mistrzostw w 1941 roku zwyciężyła Niemka Christl Cranz, drugie miejsce zajęła Włoszka Celina Seghi, a trzecie Niemka Anneliese Schuh-Proxauf.

Slalom gigant 
Slalom gigant kobiet w ramach mistrzostw świata w narciarstwie alpejskim organizowany jest od 1950 roku. Dwukrotnymi mistrzyniami świata w tej konkurencji są Deborah Compagnoni, Marielle Goitschel, Anja Pärson, Vreni Schneider i Tessa Worley. 

W tabli zaprezentowano medalistki mistrzostw świata w slalomie gigancie w latach 1950–2021.

Supergigant 
Supergigant jest najmłodszą indywidualną konkurencją, która została włączona do programu mistrzostw świata w narciarstwie alpejskim, organizowany jest od 1987 roku. Dwukrotnie mistrzyniami świata w tej konkurencji zostały Isolde Kostner, Ulrike Maier i Anja Pärson.

W tabeli przedstawiono medalistki mistrzostw świata w supergigancie w latach 1987–2021.

Gigant równoległy 
Gigant równoległy znajduje się w programie mistrzostw świata w narciarstwie alpejskim od 2021 roku. Poniżej przedstawiono medalistki w tej konkurencji.

Zawody drużynowe 
Od 2005 roku w ramach mistrzostw świata w narciarstwie alpejskim odbywają się zawody drużynowe. Biorą w nich udział zespoły mieszane, złożone z kobiet i mężczyzn. W pierwszych dwóch edycjach zawody składały się z ośmiu przejazdów – czterech w supergigancie i czterech w slalomie. W 2009 roku zawody odwołano z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Od 2011 roku zawody odbywają się w formule slalomu równoległego.

W zawodach drużynowych triumfowali reprezentanci pięciu państw. Najwięcej zwycięstw ma na koncie reprezentacja Austrii, która trzykrotnie zdobyła złoty medal. W tabeli przedstawiono pełne składy drużyn, które w latach 2005–2021 odniosły zwycięstwo w konkurencji drużynowej podczas mistrzostw świata w narciarstwie alpejskim. Dla porządku podano również startujących w drużynach mężczyzn (w tabeli wyróżnieni kursywą).

Klasyfikacje medalowe

Klasyfikacja zawodniczek 
Poniżej przedstawiono klasyfikację zawodniczek, które zdobyły przynajmniej jeden medal mistrzostw świata w narciarstwie alpejskim. Kolejność ustalona została według liczby zdobytych medali poszczególnych kruszców. W przypadku, gdy dwie lub więcej zawodniczki zdobyły tę samą liczbę medali wszystkich kolorów, wzięto pod uwagę najpierw kolejność chronologiczną, a następnie porządek alfabetyczny. W przypadku, gdy dana zawodniczka reprezentowała więcej niż jeden kraj, podano wszystkie reprezentacje, dla których zdobyła medale mistrzostw świata. W przypadku, gdy zdobywała medale pod więcej niż jednym nazwiskiem, wskazano wszystkie te nazwiska.

Klasyfikacja państw 
Poniższa tabela przedstawia klasyfikację państw, które zdobyły przynajmniej jeden medal mistrzostw świata w narciarstwie alpejskim kobiet. Uwzględniono wspólnie medale zdobyte przez kobiety we wszystkich konkurencjach indywidualnych oraz w zawodach drużynowych.

Klasyfikacja państw według lat 
W poniższej tabeli zestawiono państwa według liczby medali zdobytych podczas kolejnych edycji mistrzostw świata w narciarstwie alpejskim w konkurencjach kobiet. Przedstawiono sumę wszystkich medali (złotych, srebrnych i brązowych) we wszystkich zawodach kobiet i zawodach drużynowych łącznie.

Klasyfikacja państw według konkurencji 
W poniższej tabeli przedstawiono liczbę medali mistrzostw świata w narciarstwie alpejskich zdobytych przez poszczególne państwa w konkurencjach kobiet. Zastosowano skróty używane przez Międzynarodową Federację Narciarską:
 AC – kombinacja/superkombinacja,
 DH – zjazd,
 SL – slalom,
 GS – slalom gigant,
 SG – supergigant,
 PA – gigant równoległy,
 TP – zawody drużynowe.

Zobacz też 
 Medalistki igrzysk olimpijskich w narciarstwie alpejskim
 Medaliści mistrzostw świata w narciarstwie alpejskim

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

!